Franciaország
Santilly, település Eure-et-Loir megyében
Santilly, település Saône-et-Loire megyében